Osoby o tym nazwisku:
 Alfred-Ingemar Berndt – niemiecki dziennikarz i pisarz
 Helmut Berndt – niemiecki saneczkarz
 Uwe Berndt – niemiecki kolarz szosowy i torowy